Никола Стојановић (; Скопље, 6. новембра 1983) бивши је фудбалер који је наступао у одбрани. Тренутно ради као помоћни тренер у сурдуличком Раднику.

Завршио је Економски факултет Универзитета у Новом Саду као полазник прве генерације која је студирала на одељењу у Бујановцу.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Динамо Врање
 Српска лига Исток (2): 2005/06, 2007/08.

Радник Сурдулица
 Српска лига Исток : 2012/13.
 Прва лига Србије : 2014/15.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1983.
Спортисти из Скопља
Српски фудбалери
Срби у Северној Македонији
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Врањске Бање
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије